Il nome Giovanni III viene usato per riferirsi a diversi personaggi storici:

Imperatori:
Giovanni III Vatatze, imperatore bizantino
Giovanni III di Trebisonda
Giovanni III d'Etiopia

Re:
Giovanni III Sobieski
Giovanni III del Portogallo
Giovanni III di Svezia
Papi:
Papa Giovanni III
Altri:
Giovanni III di Brabante
Giovanni III di Bretagna
Giovanni III del Monferrato
Patriarca Giovanni III di Costantinopoli
Giovanni III, patriarca nestoriano
 Giovanni III di Mosca, meglio conosciuto come Ivan III di Russia